Peter Fredriksson kan avse:

 Peter Fredriksson (idrottare) (född 1946), långdistanslöpare
 Peter Fredriksson (ämbetsman) (född 1962), lärare, generaldirektör för Skolverket 2017–
 Peter Fredriksson (nationalekonom) (född 1967), professor i nationalekonomi

Se även 
 Peder Fredricson (född 1972), ryttare